Противовес (контргруз) — груз, предназначенный для полного или частичного уравновешивания сил и создаваемых ими моментов, действующих в машинах или их частях, за счёт использования собственного веса.

Применяется с целью уменьшения затрат энергии при перемещении тел относительно поверхности Земли. Используется в подъёмных кранах, лифтах, экскаваторах, погрузчиках, манипуляторах и других машинах циклического действия. Постоянная уравновешивающая сила противовеса создаётся силой тяжести, действующей на его массу.

Существенным преимуществом противовеса как источника постоянной силы является то, что на создание и поддержание постоянной уравновешивающей силы не требуется никаких дополнительных затрат энергии. При работе машин, снабжённых противовесом, энергия двигателя и топливо не расходуются на подъём против направления сил тяжести рабочего оборудования: кабины, ковша, стрелы, рычагов и т. п. За счёт этого КПД машин с противовесом может достигать .

Пневматический противовес 
Пневматический противовес для создания постоянной силы использует давление сжатого воздуха. Он состоит из баллона со сжатым воздухом соединённого с цилиндром с поршнем. Шток, подсоединённый к поршню цилиндра, поддерживает постоянную силу. Для поддержания уравновешивающей силы не требуется затрат энергии.

См. также 
 Балансир
 Противовес (радиотехника)

Примечания

Литература 
 

Транспортная терминология